St. John’s Episcopal Church and Rectory ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. John’s Episcopal Church and Rectory (Monticello, New York), NRHP-ID 02001359
 St. John’s Episcopal Church and Rectory (Jackson, Wyoming), NRHP-ID 78002834